Веренка — многозначный термин:

Персоналии 
 Веренка, Дарси (род. 1973) — профессиональный австрийский хоккеист канадского происхождения.

Населённые пункты 
Казахстан
 Веренка — село в Ерейментауском районе Акмолинской области, упразднено в 2019 году.
 Веренка — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Веренка — исчезнувшее село в Качирском районе Павлодарской области.
 Веренка — до 2016 года название села Достык в Мартукском районе Актюбинской области.
 Веренка (позже Чапаевское) — прежнее название села Мерген района Шал акына Северо-Казахстанской области.

Россия
 Веренка — село в Заларинском районе Иркутской области.
 Веренка — деревня в Большеболдинском районе Нижегородской области.